SJC steht als Abkürzung für:

 Flughafen San José, Flughafen der Stadt San José im US-Bundesstaat Kalifornien nach dem IATA-Code
 St John’s College (Oxford), eines der Colleges der Universität Oxford 
 Southeast Asia Japan Cable, ein Seekabel

SJC